Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2015—2016 - 114-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол і його 81-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Див. також 
ла-Ліга 2015—2016

кубок Іспанії з футболу 2015—2016

Примітки

Посилання 
Club's official website

2015—2016
Іспанські футбольні клуби в сезоні 2015–2016